August Hermann Niemeyer (1754-1828), un pédagogue et universitaire allemand.
Emily Niemeyer, une joueuse de tennis australienne. 
Frédéric Niemeyer (né en 1976), un joueur de tennis canadien. 
Jo Niemeyer (né en 1946), un artiste allemand. 
Oscar Niemeyer (1907-2012), un architecte brésilien. 
Centre culturel international Oscar Niemeyer 
Peter Niemeyer (né en 1983), un footballeur allemand